Сезон 2014/2015 стал для Арсенала 129-м в истории клуба и 23-м в Премьер-лиге.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Лето 

101.730.000

Зима 

15.000.000

Ушли из клуба

Лето 

23.700.000

Зима 

0

Общие убытки:116.730.000

Общая прибыль:23.700.000

Разница:93.030.000

Соревнования

Премьер-лига

Результаты турнира

Турнирная таблица

Кубок Англии

3-й раунд

4-й раунд

5-й раунд

6-й раунд

1/2 финала

финал

Кубок лиги

3-й раунд

Суперкубок Англии

Лига чемпионов

3-й квалификационный раунд

Групповой этап

Плей-офф

1/8 финала

Статистика

Бомбардиры

Ссылки 

Сезоны ФК «Арсенал»